Ваня Казарян (род. 1906, Вачаган, Зангезурский уезд, Елизаветпольская губерния, Российская империя - 1973, Ереван, Армянская ССР, СССР) — депутат Верховного Совета Армянской ССР. Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Ваня Агаджанович Казарян родился в 1906 году в селе Вачаган. Начальное образование получил в сельской школе. Затем, в 1930-1933 гг., учился в Тбилисском комиссариате имени 26 комиссаров.

Участие в Отечественной войне 
Когда началась Великая Отечественная война, Ваня Казарян, слушатель ленинских курсов при ЦК КПСС, одним из первых ушел на фронт. Вёл большую партийно-политическую работу на Юго-Западном, Сталинградском, Донском, Первом Белорусском фронтах. Получил воинское звание майора.

Награды 

 Медаль «За оборону Сталинграда»
 Орден Красной Звезды
 Орден "Отечественной войны" I степени
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» .

Трудовая деятельность 
С юных лет работал в Капанском меднорудном комбинате, а в 1930 году был принят первым председателем колхозного отдела родного села. После он был избран секретарем райкома Алаверди, а позже работал в Вайке.

 В 1946-1948 г. был назначен первым секретарем райкома Капана.

 В 1948-1951 гг. работал председателем Совета профсоюза Армении.

 В 1951-1958 гг. занимал должность первого заместителя министра коммунального хозяйства Армении.

 В октябре 1958 года был назначен начальником управления хлебобулочных изделий республики, а в 1970 году — первым заместителем министра снабжения Армянской ССР.

Неоднократно избирался в ЦК Коммунистическую партию Армении (КПА), был кандидатом в члены Бюро ЦК КПА, член ВЦСПС .

Умер в 1973 году в Ереване.

Примечания 

Умершие в 1973 году
Родившиеся в 1906 году
Армянская ССР